Brodie est un prénom et un patronyme anglophones qui peuvent faire référence à :

Prénom 
 Brodie Croft (1997-), joueur australien de rugby à XIII ;
 Brodie Dupont (1987-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Brodie Henderson (1983-), joueur canadien de rugby à XV ;
 Brodie Merrill (1981-), joueur canadien de crosse ;
 Brodie Talbot (1989-), coureur cycliste australien ;
 Brodie Reid (1989-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Brodie Retallick (1991-), joueur néo-zélandais de rugby à XV.

Patronyme 
 Benjamin Collins Brodie (1783-1862), 1er baronnet, physiologiste et chirurgien britannique * Bernard Brodie (1910-1978), stratège militaire américain ;
 Don Brodie (1899-2001), acteur et réalisateur américain ;
 Edmund Darrell Brodie III, zoologiste américain ;
 Fawn McKay Brodie (1915-1981), auteur américain ;
 John Brodie (1935-), ancien joueur américain de football américain ;
 Lionel Brodie (1917-1995), joueur australien de tennis ;
 Kendall Brodie (1991-), rameuse australienne ;
 
 Steve Brodie (1919-1992), acteur américain ;
 Thomas Brodie-Sangster (1990-), acteur anglais de cinéma et de télévision et musicien ;
 Thomas James Brodie (1990-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 William Brodie ou Deacon Brodie (1741-1788), ébéniste écossais, président d'une guilde de marchands.

Personnage de fiction 
 Jackson Brodie, détective privé de la série télévisée britannique Jackson Brodie, détective privé diffusée depuis 2011

Littérature 
 Le Rapport de Brodie (en espagnol El informe de Brodie), nouvelle et recueil de nouvelles de Jorge Luis Borges, publié en 1970.

Divers 
 Le Château de Brodie, château d'Écosse proche de Forres et du village de Dyke dans la région du Moray ;
 Casque Brodie, ou casque Tommy ou casque shrapnel, casque d'acier conçu et breveté en 1915 par John Brodie.
 Abcès de Brodie, forme d'ostéomyélite, abcès chronique de l'os décrit par Benjamin Brodie en 1832.